En Pologne, Czarna est le nom de :

 dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Czarna, gmina du powiat de Dębica
 Czarna, village du powiat de Dębica, chef-lieu de cette gmina
 Czarna, gmina du powiat de Bieszczady 
 Czarna, village du powiat de Bieszczady, chef-lieu de cette gmina
 Czarna, gmina du powiat de Łańcut
 Czarna, village du powiat de Łańcut, chef-lieu de cette gmina
 Czarna Sędziszowska, village du powiat de Ropczyce-Sędziszów

 dans la voïvodie de Łódź
 Czarna, village 

 dans la voïvodie de Lublin
 Czarna, village

 dans la voïvodie de Lubusz
 Czarna, village

 dans la voïvodie de Mazovie
 Czarna, village du powiat de Mińsk
 Czarna, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki
 Czarna, village du powiat de Wołomin

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Czarna, village 

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Czarna, village du powiat de Kielce
 Czarna, village du powiat de Końskie